Esistono due comuni francesi con questo nome

Haraucourt – Ardenne
Haraucourt – Meurthe e Mosella